Campionatul European de Curling Feminin din 2018 a fost cea de a 44-a ediție a Campionatului European de Curlingcare a avut loc are loc în perioada 16 - 24 noiembrie în Tallin, Estonia. Câștigătoarea Grupei valorice C ale cărei meciuri s-au disputat în luna aprilie în Danemarca, a promovat în Grupa B.

Suedia a devenit campioană pentru a douăzeci și una oară. Pe lângă Suedia, Elveția, Rusia, Germania, Letonia,  Scoția și Danemarca s-au calificat pentru Campionatul Mondial de Curling din 2019. Finlanda și Italia au retrogradat în grupa B. Slovacia și Polonia au promovat din grupa C în grupa B.

Grupa A

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a

Play-off

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Grupa valorică B

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a

Play-off

Semifinale

Meciul pentru locul al treilea

Finala

Grupa valorică C
Toate meciurile s-au desfășurat în martie 2018 în Danemarca.

Grupa valorică C și-a desfășurat partidele în luna aprilie 2018 în Danemarca. 

Câștigătoarea competiției, Slovacia, și ocupanta locului al doilea, Polonia, au obținut calificarea la Campionatul European 2017 Grupa valorică B care are loc în noiembrie la Tallin, Estonia.

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Play-off

Tie-break

Meciul pentru locul 1

Câștigătoarea a promovat în competiția pentru Grupa B valorică.
Învinsa s-a calificat pentru meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru medalia de bronz

Câștigătoarea s-a calificat în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru locul al doilea

Referințe

Legături externe
Site web oficial

Curling
Campionatul European de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Estonia